Sztorc (= ):
 Kazimierz Sztorc (* 1939), polski szlifierz i polityk
 Józef Sztorc (* 1950, Wola Rzędzińska), polski polityk, przedsiębiorca
 Andrzej (Stefan) Sztorc (* 1953, Wola Rzędzińska), polski polityk, samorządowiec